Майк Гадсон (;  6 лютого 1967, Гвелф, Онтаріо, Канада) — канадський хокеїст, нападник.

Життєпис 
Свою кар'єру хокеїста почав у клубах ОХЛ «Гамільтон Стілгокс» та «Садбері Вулвс». У драфті НХЛ 1986 був обраний клубом «Чикаго Блекгокс» під 140 номером у сьомому раунді.

Через рік дебютував у фарм-клубі «Чорних яструбів» «Сагіно Гокс», а вже у сезоні 1988/89 дебютував і в НХЛ, де швидко став грацем основного складу «Чикаго Блекгокс». Наприкінці сезону 1992/93 Гадсон переходить до Едмонтон Ойлерс, де провів лише п'ять ігор та перебрався на один сезон до «Нью-Йорк Рейнджерс». У складі «рейнджерс» виграє Кубок Стенлі у 1994 році. Наступний сезон 1994/95 проводить у «Піттсбург Пінгвінс», а кінець сезону у «Торонто Мейпл-Ліфс». Наступні два сезони проводить у клубах «Сент-Луїс Блюз» та «Фінікс Койотс». 

Вже у сезоні 1997/98 Гадсон перебрався до німецького «Аугсбург Пантерс», де довго не затримався та перейшов до «Адлер Мангейм» у складі якого став двічі чемпіоном Німеччини.

Нагороди та досягнення 
1994 володар Кубка Стенлі у складі «Нью-Йорк Рейнджерс».
1998 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм»
1999 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм»

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  
Профіль на legendsofhockey  

Канадські хокеїсти
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Уродженці Гвелфа